Михаил Николаевич Горбунов: Горбунов, Михаил Николаевич (1913—1981) — советский учёный, профессор Московского авиационного технологического института, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Горбунов, Михаил Николаевич (1924—?) — советский писатель.